Stutter peut faire référence à :

 Stutter, chanson et maxi 45 tours du groupe britannique Elastica, sorti en 1993 ;
 Stutter, une chanson de Maroon 5 figurant sur leur album Hands All Over sorti en 2010.